Barachois est un nom d'origine incertaine. Le terme pourrait dériver d'un mot basque dont l'étymologie est barratxoa (/ba'ra'tʃo'a/), qui signifie « petite barre » (barra, « barre » ; -txo, suffixe diminutif ; -a : article déterminé singulier, « le » ou « la »). Une origine portugaise a aussi été envisagée.

L'origine étymologique du mot ne vient en tout cas pas du français « barre à choir », car sans fondement.

Toponymes 
 Un barachois, au Canada, étendue d'eau séparée de la mer par un banc de sable ;
 Barachois est une localité faisant partie de la ville de Percé au Canada ;
 Barachois est groupe de musique acadien du Canada ;
 Barachois est un hameau de la côte du Labrador au Canada ;
 Barachois est une municipalité du Canada.
 Petit-Barachois, un hameau situé dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Voir aussi 
 Le Barachois, quartier de Saint-Denis de La Réunion.
 Le Grand Barachois, une lagune située dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Toponymie basque